Tini Tour est la troisième tournée de la chanteuse argentine Martina Stoessel. Elle a débuté le 20 mai 2022 à l'Hippodrome de Palermo, à Buenos Aires. Cette tournée aurait dû commencer le 21 mars 2022, soit le jour de son anniversaire, suivit de quatre autres concerts dans le même lieu. Cependant, pour des raisons familiales les cinq concerts du 21, 24, 25, 26 et 27 mars 2022 ont été reportés aux 20, 21, 22, 27 et 28 mai 2022.

Dans cette tournée, elle présente son troisième album, Tini Tini Tini, et reprend certaines chansons de son deuxième album, Quiero Volver. Elle chante aussi certain remix dans lesquels elle a participé tel que High Remix de María Becerra et 2:50 Remix du groupe Mya, composé de Agustín Bernasconi ainsi que de Maxi Espindola.

De plus, de nombreux artistes participent à la tournée, comme Mya avec lesquels Tini chante 2:50 Remix, Camila Gallardo avec laquelle elle chante Un Beso En Madrid, Maria Becerra avec laquelle elle chante High Remix et Miénteme, Manuel Turizo avec lequel elle chante Maldita Foto,    L-gante avec lequel elle chante Bar, Beéle avec lequel elle chante Fantasi, Mau y Ricky avec lesquels elle chante Recuerdo, Lola Índigo et Maria Becerra avec laquelle elle chante High Remix, Morat avec lesquels elle chante Consejo de Amor, Khea avec lequel elle chante Ella Dice, John C avec lequel elle chante Duele, Nacho avec lequel elle chante Te Quiero Mas, Becky G avec lequel elle chante La Loto et Tiago PZK avec lequel elle chante El Último Beso.

Déroulement - 2022 
Ses cinq premiers concerts à l'Hippodrome de Palermo ont été sold out. Elle a donc fait un sixième concert le 31 mai 2022. Par la suite, elle enchaîne d'autres dates dans d'autres villes d'Argentine. Le 5 juin 2022, elle donne un concert à Córdoba, puis le 11 juin à Santa Fe. Elle poursuit la tournée avec un nouveau concert le 15 juin 2022 à Mendoza, dont la date a été affiché sold out, elle a donc annoncé deux autres concerts ceux du 16 et 17 juin 2022 dans la même ville. Ce sont les derniers concerts du mois de juin. Pour entamer le mois suivant, elle annonce un concert pour le 1er juillet 2022 qui a eu lieu à Tucumán, il a aussi été affiché sold out, elle prévoit donc deux autres concerts dans la même ville le 9 et 10 septembre 2022.

Après ces douze concerts en Argentine, elle étend officiellement la tournée dans toute l'Amérique latine avec son prochain concert qui a eu lieu à Asuncion, au Paraguay, le 16 juillet 2022. Au mois d'août, elle commence avec deux concert le 5 et 6 août à La Rioja, en Argentine. Les jours sont d'ailleurs sold out. Elle emmène ensuite, la tournée dans d'autre pays d'Amérique du Sud, en effet, un concert a eu lieu en Colombie le 25 août, un autre au Pérou le 29 août, en Uruguay le 7 octobre, au Brésil le 8 octobre, au Chili le 30 et 31 octobre à Santiago, ainsi, que deux concerts dans différentes villes de l'Équateur, un à Quito le 31 août et un autre à Guayaquil le 27 août. 

Le 25 septembre 2022, elle fait un concert à Madrid au Wizink Center, c'est son premier concert en tant que soliste dans cette salle et il s'agit de son premier concert en Europe de cette tournée.

Le 11 novembre 2022, elle revient en Argentine à Córdoba pour donner un concert dans le stade Mario Alberto Kempes ayant une capacité de 57 000 places. Il a été d'ailleurs affiché sold out en seulement deux heures. Elle rajoute donc un concert au même endroit qui a eu lieu le 10 novembre 2022. Le 15 novembre 2022, elle est de retour en Argentine à Rosario. Elle fermera la tournée 2022 avec deux nouveaux concerts à Buenos Aires le 22 et 23 décembre 2022.

Déroulement - 2023 
Elle ouvre l'année avec trois nouveaux concerts au Mexique. En effet, le 5 février elle en a fait un à l'auditorium national à Mexico, il a d'ailleurs était sold out quelques heures avant le début du concert. C'est d'ailleurs la deuxième artiste argentine mais la première femme argentine à remplir l'auditorium national du Méxique. Par la suite, le 3 février un nouveau concert à Monterrey et pour finir un autre à Guadalajara le 2 février.  

Elle fera une tournée en Espagne du 24 juin au 14 juillet passant par Coruña, Barcelone, Cordoba, Cadiz, Fuengirola, Valence, îles Canaries, Murcia et pour finir Roquetas de Mar. Deux autres shows sont ajoutés en Espagne en septembre 2023, en effet, le 14 septembre elle sera à Séville, puis le 17 septembre à Madrid qui aura lieu à nouveau au Wizink Center.

Chanson - 20/05/2022 au 15/11/2022

Chanson - 22/12/2023

Notes et références 

Tournée de 2022